Alvarães ist der Name von:

 Alvarães (Amazonas)/Alvarães (Brasilien), Kreis im Bundesstaat Amazonas, Brasilien
 Alvarães (Portugal), Gemeinde im Kreis Viana do Castelo in Portugal